Barthels ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Barthels (1897–1979), Hessischer Politiker (KPD)
 Ernst Barthels (1886–1976), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Konrad Barthels (auch: Bartels, Bartholi, Barthelß; 1607–1662), deutscher lutherischer Theologe

 Wolfgang Barthels (* 1940), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bartels, Haus Barthels, Barthel